est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 n-tétratriacontane, numéro CAS 
 2-méthyltritriacontane, numéro CAS 
 3-méthyltritriacontane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-méthyltritriacontane, no numéro CAS 
 (3S)-3-méthyltritriacontane, no numéro CAS 
 4-méthyltritriacontane, numéro CAS , racémique
 (4R)-4-méthyltritriacontane, no numéro CAS
 (4S)-4-méthyltritriacontane, no numéro CAS 
 5-méthyltritriacontane, numéro CAS , racémique
 (5R)-5-méthyltritriacontane, no numéro CAS 
 (5S)-5-méthyltritriacontane, no numéro CAS 
 11-décyltétracosane, numéro CAS 
 9-octylhexacosane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-hexadécaméthyloctadécane, numéro CAS , racémique + composés méso